Люцерн:
 Люцерн — город в Швейцарии.
 Люцерн — округ в Швейцарии, входящий в кантон Люцерн. Центр округа — город Люцерн.
 Люцерн — кантон в Швейцарии. Столица — город Люцерн.
 Люцерн — футбольный клуб из швейцарского города Люцерн.
 Люцерн — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.

См. также